Termenul „Himeră” se poate referi la:

Provine din  lat. chimaera; fr. chimère; it. chimera
Himera este, în mitologia greacă, un monstru tricefal, având un cap de leu, unul de capră și unul de șarpe.
Himera este, în biologie sau genetică, organismul rezultat prin amestecarea celulelor a doi sau mai mulți zigoți distincți.
Varietate de plante care prezintă doi indivizi de constituții diferite.
Pește marin holocefal cu corpul alungit și turtit lateral, lipsit de solzi, cu gura ventrală, cu dinți puțini, în formă de plăci, din ordinul taxonomic Chimaeriformes.
Închipuire fără temei, fantezie irealizabilă, utopie.
Himera, piesă de teatru a lui Paul Everac.